Das Interzonenturnier der Frauen 1990 in Genting Highlands diente zur Ermittlung von drei weiteren Teilnehmerinnen an den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1991. Das Turnier fand im Juni und Juli 1990 im Genting Highlands Resort nahe der malayischen Hauptstadt Kuala Lumpur statt.

Ergebnis

Stichkampf 
Die punktgleichen Spielerinnen auf Platz 3 und 4 spielten unmittelbar im Anschluss einen Stichkampf um den letzten freien Platz im Kandidatenturnier. Da Alisa Marić die bessere Sonneborn-Berger-Wertung mitbrachte, sollte ihr ein 3:3-Unentschieden genügen. Daher konnte der Wettkampf vorzeitig beendet werden, als sie drei Punkte erreicht hatte.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1990 bei mark-weeks.com (englisch)

1990
Schachveranstaltung 1990